David Hunt (1934–1985) angol ornitológus
 David Hunt (1934) olimpiai ezüstérmes angol vitorlázó
 David Hunt (1938) angol botanikus, taxonómus
 David Hunt (1942) angol politikus, munkaügyi miniszter
 David Hunt (1954) angol színész
 David Hunt (1960) angol autóversenyző
 David Hunt (1982) angol labdarúgó
 David Hunt (1991) Dél-afrikai evezős, olimpikon

Jegyzetek